Catorze — o número
14 — o ano 14 d.C.
14 (canção)

0014